Le chemin de fer touristique Hoorn-Medemblik, dit aussi musée du tramway à vapeur, , SHM) est un musée vivant qui effectue notamment un service de chemin de fer touristique, sur la ligne musée : Hoorn - Medemblik, avec des tramways et locomotives à vapeur historiques. 

En collaboration avec la compagnie maritime Gebhard, la société exploite également le service de bateaux Medemblik - Enkhuizen avec le navire-musée MS Friesland.

Histoire

Ligne 
Le tram à vapeur du musée utilise l'ancienne ligne locale de chemin de fer entre Hoorn et Medemblik, ouverte en 1887.

Gares 
 Hoorn
 Medemblik

Matériel roulant 

Le tramway à vapeur Hoorn-Medemblik possède une collection de tramway et locomotives à vapeur historiques dont une liste  exhaustives (dernières actualisation en février 2023) :

Les locomotives à vapeur

 Deux locomotives carrées de type tram à vapeur (de type 020T) :
 La locomotive n°8 dite "Ooievaar" de l’ancien "HTM" et construite par "Machinefabriek Breda" en 1904.
 La locomotive à vapeur n°18 dite "Leeghwater" de l’ancien "GSM" et construite par "Henschel & Sohn" en 1921.
 La locomotive à vapeur (020T) n°16 dite "Medemblik", construite par "Jung" (Allemagne) en 1943.
 La locomotive à vapeur (020T) WSM n°23, construite par "Orenstein & Koppel" en 1918, est hors d'état de marche.
 La locomotive à vapeur (020T) LTM n°26, construite par "Hanomag" en 1922.
 La locomotive à vapeur (020T) n°30 dite "Corrne", construite par "Jung" (Allemagne) en 1908.
 La locomotive à vapeur (020T) n°6515, construite par "Hohenzollern" en 1887. Au cours des dix dernières années, la locomotive Neuehoffnungshütte II (de type NS 6500), a été reconstruite sous le numéro NS n°6513 et a été mise en service le .
 La locomotive à vapeur (030T) n°5 dite "ENKHUIZEN", construite par "La Meuse" (Belgique) en 1929.
 La locomotive à vapeur (030T) NS n°7742 dite «Bello» (1914) de Verhoop, provenant de la ligne de tramway Alkmaar - Bergen - Bergen aan Zee, qui a été désaffectée en 1955.

Les locomotives diesel 

 La locomotive diesel NTM n°101 de la "Nederlandsche Tramweg Maatschappij", construite en 1930. Opérationnelle depuis 2014.
 La locomotive diesel NS n°162 (WD 33), construite par "Vulcan Foundry Ltd" (Angleterre) en 1941. Elle est en service (après ça restauration complète) depuis 2014.
 Entre 2017 & 2018, elle est hébergée au musée "STAR". Entre 2018 & 2021, elle s'est rendue au Museum Buurtspoorweg (MBS). Puis elle s'est rendue au "Musée Hollandais des Transports". Elle appartient maintenant à l'asbl "Stichting 162".
Les locomotives diesel NS "Sikken" n°271 et n°288 (1938), remises dans leur état d'origine, sont présents à Hoorn pour les manœuvres.

Notes et références

Notes

Références 
https://www.stoomtram.nl/

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 
 .

Chemin de fer touristique aux Pays-Bas
Matériel roulant des chemins de fer néerlandais
Transport dans la province de Hollande-Septentrionale
Enkhuizen
Hoorn
Medemblik
Pages avec des traductions non relues